Hemelvaart (personen in de Bijbel), de hemelvaart / tenhemelopneming van personen in de Bijbel
Hemelvaartsdag, de dag waarop in het christendom wordt herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God
Maria-Tenhemelopneming, de feestdag van de opneming van Maria in de hemel "met lichaam en ziel"
Nachtreis, de hemelvaart van Mohammed en Jezus volgens de islam